Csehország
Pavlov, település a Břeclavi járásban
Pavlov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
Pavlov, település a Jihlavai járásban
Pavlov, település a Kladnói járásban
Pavlov, település a Pelhřimovi járásban
Pavlov, település a Šumperki járásban
Pavlov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban